AMTP steht für:
  Association du Musée des Transports de Pithiviers, ein Verein zum Betrieb des Eisenbahnmuseums der Tramway de Pithiviers à Toury 

Abkürzung